O Espelho (álbum), de Voz da Verdade
O Espelho (conto), de Machado de Assis
O Espelho (1975), filme soviético
Oculus, filme (2014) de terror exibido no Brasil como "O Espelho"

Personagens

O protagonista é descrito como provinciano, de origem humilde, com cerca de quarenta e cinco anos, capitalista, inteligente, instruído, esperto e cáustico. Aos vinte e cinco anos torna-se alferes da Guarda Nacional, um acontecimento de grande importância.29 de dez. de 2020

Contexto histórico

O conto “O Espelho”, de Machado de Assis, foi publicado em 1882. ... Caus contextualiza o cenário histórico e social em que Machado de Assis escreveu o conto. Cláudio Caus: Então, esse é um momento em que o Brasil tá se encaminhando para transformações profundas.

Contexto social

Através de uma aguda análise do comportamento humano, Machado de Assis expõe em “O Espelho” que a nossa “alma externa”, ligada ao status e prestígio social, à imagem que os outros fazem de nós, é muito mais importante do que a nossa “alma interna”, ou seja, a nossa real personalidade.

Através de uma aguda análise do comportamento humano, Machado de Assis expõe em “O Espelho” que a nossa “alma externa”, ligada ao status e prestígio social, à imagem que os outros fazem de nós, é muito mais importante do que a nossa “alma interna”, ou seja, a nossa real personalidade.

Quais são os traços de realismo presente no conto

A busca na objetividade e no aprofundamento psicológico uma forma de renovação

em o espelho ele esboça uma nova teoria da alma humana.

Desambiguação